Laski (gromada w powiecie kępińskim)
 Laski (gromada w powiecie pruszkowskim)

także:
 Laski Szlacheckie (gromada) (powiat ostrołęcki)
 Laski Wielkie (gromada) (powiat żniński)